Robert Wood peut désigner :
 Robert Wood  (1717-1771), archéologue et homme politique irlandais ;
 Robert C. Wood (1923-2005), homme politique américain ;
 Robert E. Wood (1879-1969), général et chef d'entreprise, un des leaders de l'America First Committee avant guerre ;
 Robert Williams Wood (1868-1955), physicien américain notamment connu pour sa lumière de Wood ;
 Robert William Wood (1889-1979), peintre paysagiste américain.